Diciotto navi della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Eagle (Aquila).

 La prima Eagle fu un ex mercantile comprato nel 1592 ed usato come pontone di carenaggio. Venne venduta nel 1683.
 La seconda Eagle fu un 12 cannoni, precedentemente francese denominato Aigle catturato nel 1650 e venduto nel 1655.
 La terza Eagle fu una nave armata da 22 cannoni precedentemente chiamata HMS Selby. Venne rinominata Eagle nel 1660, utilizzata come nave incendiaria dal 1674 ed affondata nel 1694.
 La quarta Eagle fu una nave incendiaria da 6 cannoni catturata all'Algeria nel 1670 ed utilizzata nel 1671.
 La quinta Eagle fu una nave incendiaria da sei cannoni comprata nel 1672 e affondata nel 1673.
 La sesta Eagle fu un vascello di terza classe da 70 cannoni varato nel 1679, riaddobbato nel 1699 ed affondato nel 1707.
 La settima Eagle fu una nave per il trasporto di dispacci da 10 cannoni varata nel 1697 ed affondata nel 1703.
 L'ottava Eagle fu una nave incendiaria affondata nel 1745 come frangiflutti.
 La nona Eagle fu una fregata di quarta classe da 58 cannoni varata nel 1745 e venduta nel 1767.
 La decima Eagle fu uno sloop da 14 cannoni varato nel 1754. Non si hanno notizie sul suo servizio.
 La undicesima Eagle fu un vascello di terza classe da 64 cannoni varato nel 1774. Venne attaccata dal sommergibile Turtle durante la Rivoluzione Americana, trasferita al servizio in porto dal 1790 e rinominata Buckingham nel 1800. Venne demolita nel 1812.
 La dodicesima Eagle fu una cannoniera da 4 cannoni acquistata nel 1794 e venduta nel 1804. 
 La tredicesima Eagle fu un brigantino da 12 cannoni, precedentemente nella marina francese con il nome di Venteux. Venne catturato nel 1803, rinominato Eclipse nello stesso anno e venduto nel 1807.
 La quattordicesima Eagle fu un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1804. Venne ridotto a 50 cannoni nel 1830 e divenne successivamente una nave scuola nel 1860. Nel 1918 venne rinominata Eaglet. Andò perduta in un incendio nel 1926 e i rottami vennero venduti nel 1927.
 La quindicesima Eagle fu un brigantino varato nel 1812. Venne catturato dagli americani nel 1812, ricatturato nel 1813 e rinominato Chubb e venduto nel 1822.
 La sedicesima Eagle fu una nave da battaglia cilena non completata trasformata in portaerei, varata nel 1918 ed affondata nel 1942.
 La diciassettesima Eagle sarebbe dovuta essere una portaerei Classe Audacious ma il progetto venne abbandonato nel 1945.
 La diciottesima Eagle fu una portaerei Classe Audacious originariamente denominata Audacious, varata nel 1946 e demolita nel 1978.

Eagle